Caitlin Patterson (ur. 30 stycznia 1990) – amerykańska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu University of Vermont Ski Team.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Caitlin Patterson pojawiła się 24 listopada 2006 roku w zawodach US Super Tour w West Yellowstone, gdzie zajęła 27. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2010 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, zajmując między innymi siedemnaste miejsce w biegu na 5 km stylem klasycznym i ósme w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää w swoim najlepszym starcie, biegu łączonym na 15 km, była dwudziesta. W Pucharze Świata zadebiutowała 13 grudnia 2012 roku w Canmore, zajmując 50. miejsce w biegu na 10 km klasykiem. Jak dotąd nie zdobyła pucharowych punktów. Bierze także udział w zawodach cyklu FIS Marathon Cup, w których raz stała na podium – 23 lutego 2013 roku była trzecia w amerykańskim maratonie American Birkenbeiner. W biegu tym wyprzedziły ją jedynie jej rodaczka Caitlin Gregg oraz Estonka Tatjana Mannima. W klasyfikacji generalnej sezonu 2012/2013 zajęła 18. miejsce.

Jej brat Scott również uprawia biegi narciarskie.

Po sezonie 2021/2022 zakończyła sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: 18.

Miejsca na podium

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990